Jan Mertens van Dornicke (ca. 1470-ca. 1524), Vlaams schilder
Jan Mertens (burgemeester) (?-?), burgemeester van Merksem (1800-1809)
Jan Mertens (wielrenner) (1904-1964), Vlaams wielrenner
Jan Mertens (vakbondsman) (1916-2000), Nederlands vakbondsbestuurder (NKV) en staatssecretaris van sociale zaken
Jan Mertens (voetballer) (1995-), Vlaams voetballer